Filobasidiales är en ordning av svampar. Filobasidiales ingår i klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Filobasidiales